Айнатас — название населенных пунктов в Казахстане:

 Айнатас — село в Казыгуртском районе Туркестанской области, Жигергенский сельский округ.
 Айнатас — село в Казыгуртском районе Туркестанской области, Кызылкиянский сельский округ.
 Айнатас — село в Толебийском районе Туркестанской области, с 2014 г. в составе г. Шымкент.